Anticristo – figura dell'escatologia nelle religioni abramitiche
 L'Anticristo – saggio del 1888 di Friedrich Nietzsche
 L'anticristo – film del 1974 diretto da Alberto De Martino
 L'anticristo – album dei Decibel del 2018